(né en 1981), joueur de football mexicain ;
 Jaime Durán (1884-1911), cycliste espagnol.